Вулиця Олександра Кониського (також вулиця Кониського) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Олександра Кониського — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Олександра Кониського — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Кониського — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Олександра Кониського — вулиця у місті Чернігів.

Вулиці, названі на честь людей